Са́ллинен  — финская фамилия.

Известные представители:

 Саллинен, Аулис (род. 1935) — финский композитор.
 Саллинен, Иван Устинович (1904—?) — депутат Верховного Совета СССР III созыва (1950—1954).
 Саллинен, Рийка (род. 1973) — финская хоккеистка.